Кубок мира по шорт-треку 2019—2020 () — международный турнир по шорт-треку, проходивший с 1 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 годов. Состоит из 6 этапов.

Призёры

Мужчины

Солт-Лейк-Сити 2-3 Ноября 2019

Монреаль 9-10 Ноября 2019

Нагоя 30 Ноября — 1 Декабря 2019

Шанхай 7-8 Декабря 2019

Дрезден 8-9 Февраля 2020

Дордрехт 15-16 Февраля 2020

Женщины

Солт-Лейк-Сити 2–3 Ноября 2019

Монреаль 9–10 Ноября 2019

Нагоя 30 Ноября – 1 Декабря 2019

Шанхай 7–8 Декабря 2019

Дрезден 8–9 Февраля 2020

Дордрехт 15–16 Февраля 2020

Микст

Солт-Лейк-Сити 2–3 Ноября 2019

Монреаль 9–10 Ноября 2019

Нагоя 30 Ноября – 1 Декабря 2019

Шанхай 7–8 Декабря 2019

Дрезден 8–9 Февраля 2020

Дордрехт 15–16 Февраля 2020

Итоговый зачёт

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Ссылки 
 результаты на сайте ИСУ

Кубок мира по шорт-треку
Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020